Пелле — фамилия.

Известные носители:
 Пелле, Грациано (род. 1985) — итальянский футболист.
 Пелле, Иштван (1907—1986) — венгерский гимнаст, олимпийский чемпион и чемпион мира.
 Пелле, Морис Сезар Жозеф (1863—1924) — французский военачальник.

См. также 
 «Пелле-завоеватель» — кинофильм режиссёра Билле Аугуста, вышедший на экраны в 1987 году.
 Пеле (значения)